Le  peut désigner :
 Cotton Bowl Classic 2017 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2016.
 Cotton Bowl Classic 2017 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2017.